Aquiles Serdán (1877 - 1910) fue un revolucionario mexicano, partidario de Francisco I. Madero y opositor al gobierno de Porfirio Díaz, muerto al intentar un alzamiento precursor de la Revolución Mexicana, en su honor se denominan varios lugares de México:

 Aquiles Serdán (Chiapas), localidad del estado de Chiapas;
 Municipio de Aquiles Serdán, municipio del estado de Chihuahua;
 Aquiles Serdán (estación), estación del Metro de la Ciudad de México de la línea 7;
 Aquiles Serdán (Xalisco), un ejido de dicha localidad.